Uli der Knecht bezeichnet:

 Uli der Knecht (Roman), einen Roman von Jeremias Gotthelf (1841/1846)
 Uli der Knecht (Film), eine Verfilmung dieses Romans von Franz Schnyder (1954)